Geoghegan [] ist der Familienname folgender Personen:

 James Geoghegan (1886–1951), irischer Politiker der Fianna Fáil, Generalstaatsanwalt und Richter am Supreme Court
 Máire Geoghegan-Quinn (* 1950), irische Politikerin
 Samuel Geoghegan (1845–1928), irischer Ingenieur
 Simon Geoghegan (* 1968), irischer Rugby-Union-Spieler
 Tao Geoghegan Hart (* 1995), britischer Radrennfahrer